145 a.C.: la battaglia di Antiochia, che vide la vittoria di Tolomeo VI di Egitto sul re seleucide Alessandro Balas ma anche la sua morte, è anche nota come battaglia dell'Enoparo;
 218: Nella battaglia di Antiochia, le truppe di Eliogabalo sconfiggono Macrino, permettendo al loro comandante di diventare imperatore.
 272: Nella battaglia di Antiochia, le forze romane di Aureliano sconfiggono quelle palmirene di Zenobia.

Note

Pagine correlate 
Assedio di Antiochia